Kabi bezeichnet

 Fresenius Kabi, ein deutsches Unternehmen der Gesundheitsbranche
 einen Lastwagen zum Transport von Brieftauben, siehe Kabinenexpress
 Kabi (Ethnie), Aborigines-Ethnie in Australien

Kabi ist der Familienname folgender Personen:
 Martinho Ndafa Kabi (* 1957), guinea-bissauischer Politiker (PAIGC)
 Tchen Kabi (* 1986), gabunischer Fußballspieler

Abkürzung